Bergn kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Mons,

Frankrike 

 Bergues, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 

Robotskapade Belgienförgreningar